Afzal ist der Familienname folgender Personen:

 Anwar Afzal (* 1926), afghanischer Fußballspieler
 Baig Afzal (* 1984), pakistanischer Leichtathlet